Фёдор Ши́шкин:
 Шишкин, Фёдор Андреевич (1767—1834) — полковник, участник Отечественной войны (1812—1814) и заграничных походов, кавалер ордена Святого Георгия.
 Шишкин, Фёдор Васильевич (1803—1881) — городской голова города Кургана, курганский 1 гильдии купец, исследователь Северного Урала.
 Шишкин, Фёдор Григорьевич (Нехорошево; около 1580 — после 1648) — русский воевода.